Dièye est un patronyme d'origine wolof,répandu au Sénégal (et Gambie - Jaye), qui peut désigner :
 Balla Dièye (1980-), taekwondoïste sénégalais
 Cheikh Bamba Dièye (1965-), homme politique sénégalais
 Cheikh Abiboulaye Dièye, homme politique sénégalais, père du précédent
 Ndeye Thieufour Dieye (2004-), nageuse sénégalaise 
 Ngoné Dièye, linguère
 Tafsir Ndické Dièye (1971-), écrivain sénégalais

Voir aussi
 Lat Soukabé Ngoné Diop Ngoné Dieye Fall (Guedj), damel du Cayor